Il doppio del torneo di tennis Guarujá Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Phil Dent e Kim Warwick che hanno battuto in finale Carlos Kirmayr e Cássio Motta 6-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Pat Du Pré /  Raúl Ramírez (quarti di finale)
 Marcos Hocevar /  João Soares (semifinali)

 Phil Dent /  Kim Warwick (Campioni)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guarujá Open 1982